Nancye Wynne ha battuto in finale Emily Hood Westacott 6–3 5–7 6–4

Teste di serie
 Joan Hartigan (quarti di finale)
 Nancye Wynne (Campionessa)
 Thelma Coyne (semifinali)
 Nell Hopman (secondo turno)
 May Hardcastle (secondo turno)
 Dorothy Stevenson (semifinali)
 Emily Hood Westacott (finalista)
 Gwen O'Halloran (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1937